Townley ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Townley (1902–1983), englischer Fußballspieler und Trainer
 Michael Townley (* 1942), amerikanischer Geheimagent
 Sidney Dean Townley (1867–1946), US-amerikanischer Astronom
 Walter Beaupré Townley (1863–1945), britischer Botschafter
 William Townley (1866–1950), englischer Fußballspieler und Trainer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Townley (Alabama)
 Townley (Indiana)
 Townley (Missouri)

Außerdem:
 Townley (Mondkrater), benannt nach Sidney Dean Townley